Dinkelmühle ist der Name folgender Orte:

 Dinkelmühle Graf, Getreidemühle in Tannheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Dinkelmühle (Rüdenhausen), Ortsteil des Marktes Rüdenhausen, Landkreis Kitzingen, Bayern